Muzeum Techniki i Inżynierii Komunalnej Torunia – muzeum prowadzone przez Toruńskie Wodociągi.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bielany, przy ul. św. Józefa 37-49, w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz klasztoru oo. redemptorystów.

Historia 

Muzeum powstało na początku XXI w., kiedy to przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie stacji pomp Stare Bielany i przystosowano ją do pełnienia funkcji wystawienniczo-edukacyjno-kulturalnych. Powstała wtedy, we wnętrzach wieży ciśnień i maszynowni, wystawa stała poświęconą toruńskim wodociągom. Pozwala ona prześledzić ewolucję technik komunalnych od początków dziejów Torunia do czasów współczesnych. Ponadto proekologiczny charakter wystawy ma uświadomić zwiedzającym zagrożenia związane z obecną skalą zanieczyszczenia środowiska oraz zużycia różnych rodzajów zasobów energetycznych. Organizatorami wystawy są Toruńskie Wodociągi, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Toruniu oraz Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Toruniu.

Ekspozycja 
Najważniejsze obiekty na terenie Stacji Pomp:

Oprócz wystaw stałych Toruńskie Wodociągi organizują również ekspozycje czasowe prezentujące różnorodne zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.

Zobacz też 
 kultura w Toruniu
 turystyka w Toruniu
 kolejowa wieża ciśnień w Toruniu
 Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Bielany w Toruńskim Serwisie Turystycznym
 Strona Toruńskich Wodociągów
 widok w serwisie Google Maps

Muzea w Toruniu
Inżynieria